L'edizione 1950-51 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale del BSG Chemie Lipsia.

Capocannoniere del torneo fu Johannes Schöne (BSG Rotation Babelsberg), con 38 reti.

Classifica finale

Spareggio scudetto

Verdetti 
 BSG Chemie Lipsia campione della Germania Est 1950-51.
 BSG Turbine Weimar e SC Lichtenberg 47 retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950